Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Barcellona 1992 si è svolto dal 28 luglio all'8 agosto al Tennis de la Vall d'Hebron su campi in terra rossa. I match si sono svolti al meglio dei tre set su cinque. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

1ª sezione

2ª sezione

Parte bassa

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai Giochi della XXV Olimpiade